

Patronymes 

 Cesare Maccari (1840-1919), peintre et sculpteur italien
 Murilo Maccari (né en 1987), footballeur brésilien
 Patrick Maccari (né en 1951), kayakiste français
 Ruggero Maccari (1919-1989), scénariste italien

Toponymes 
 Villa Maccari à Rome.

Voir aussi
 Macari